Nereide (sous-marin) peut faire référence à 2 sous-marins de la Regia Marina:
 Nereide, sous-marin de la Classe Nautilus, lancé en 1913 et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale.  
 Nereide, sous-marin de la classe Sirena, lancé en 1933 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.